Il singolare del Virginia Slims of Houston 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–0, 6–4 Martina Navrátilová.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (finale)
  Chris Evert (campionessa)
  Lori McNeil (primo turno)
  Zina Garrison (semifinali)

 Arantxa Sánchez (quarti di finale) 
 Isabel Cueto (quarti di finale) 
 Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1988